Островський повіт може посилатися на такі сторінки:
 Островський повіт (Великопольське воєводство) — повіт у Великопольському воєводстві Польщі
 Островський повіт (Мазовецьке воєводство) — повіт у Мазовецькому воєводстві Польщі